

Geografia 
 Francia
 Méry – comune nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Méry-Corbon – comune nella regione della Normandia
 Méry-ès-Bois – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Méry-Prémecy – comune nella regione del Grand Est
 Méry-sur-Cher – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Méry-sur-Marne – comune nella regione dell'Île-de-France 
 Méry-sur-Seine – comune nella regione del Grand Est
 Saint-Méry – comune nella regione dell'Île-de-France

Persone 
 Édouard Méry – ingegnere francese
 Hubert Beuve-Méry – giornalista francese, fondatore del quotidiano Le Monde
 Paulin Méry – medico e politico francese

Altro 
 Turcat-Méry – casa automobilistica francese attiva dal 1899 al 1929